BI je lahko:
 ISO 3166-1 oznaka za Burundi
 IATA oznaka za Royal Brunei Airlines
 okrajšava, ki pomeni Business Inteligence; v informatiki skupek orodij in procesov, ki zagotavljajo analitične podatke o poslovanju, na podlagi katerih odločevalci lahko sprejemajo odločitve. V slovenščini se uporablja izraz poslovno obveščanje.

Glej tudi